En Pologne, Wojcieszyce peut désigner :

 Wojcieszyce, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Wojcieszyce, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Wojcieszyce, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.